Darcy da Costa Filho (Três Lagoas, 12 de maio de 1943) é um médico e político brasileiro, tendo sido prefeito de Três Lagoas.

Filho de Darcy da Costa e Dorinda Rodrigues da Costa, é pediatra e esposo de Maria Terezinha Queiroz da Costa, com quem tem três filhas: Mayra, Mayara e Maysa Queiroz da Costa.

Eleito vice-prefeito de José Pedro Batiston em 1992, assumiu a chefia do Poder Executivo quando da renúncia do prefeito em dezembro de 1995. Concluiu o período administrativo a 31 de dezembro de 1996.

Dentre outras realizações, estão as implantações da Fundação de Desporto e do primeiro Conselho Municipal de Assistência Social; a inserção de Três Lagoas no Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), ocasião em que o município recebeu o selo de Município com Potencial Turístico; a aquisição dos ônibus amarelos para transporte escolar; a construção do prédio da biblioteca pública municipal; e a instalação do Senai e da escola FUNLEC no município.

Prefeitos de Três Lagoas
Naturais de Três Lagoas
Médicos de Mato Grosso do Sul